Tossa peut désigner :
 Jean-Antoine Lebrun-Tossa (1760-1837), un journaliste, auteur dramatique et écrivain français
 Mustapha Tossa (1963-), journaliste franco-marocain
 Tossa de Mar, commune de la province de Gérone, en Catalogne, en Espagne

Homonymie de patronyme